El término bote puede hacer referencia a:

Bote, una embarcación pequeña.
Bote salvavidas, bote de salvamento.
Bote, un recipiente de boca ancha.
En Asturiano, un Bote, es una lata.
En los juegos de azar, cantidad de premio acumulada.
Bote, en póquer, cantidad que juegan los jugadores en una mano.
Bote Forma vulgar de decirle a  la cárcel en varios países de Hispanoamérica.